Sacrificium, gruppo musicale tedesco
 Sacrificium, album degli Xandria del 2014